Australian Open-mesterskabet i herresingle 2015 var den 103. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2015 og bliver spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 19. januar - 1. februar 2015.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg US$ ??.???.??? (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ?? % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr.  2015.
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr.  2015 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr.  2015 er angivet i parentes.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde seks spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2015
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2015
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2015
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2015

Eksterne henvisninger 

 Australian Open

Noter 

Australian Open 2015
2015
ATP World Tour 2015